Colville (Washington)
 Fort Colville

Desambiguações de topônimos